Tuska Open Air Metal Festival
 Tuska è il nome tedesco del Pokémon Cacnea